La Supercoupe d'Espagne 2007 () est la vingt-deuxième édition de la Supercoupe d'Espagne, épreuve qui oppose le champion d'Espagne au vainqueur de la Coupe d'Espagne. Elle est disputée le  au Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, et le  au Santiago Bernabéu de Madrid devant, respectivement,  et . 

L'épreuve est remportée par le Séville FC (pour la première fois de son histoire) aux dépens du Real Madrid sur le score cumulé de 6 à 3.

Participants 
La rencontre oppose le Real Madrid au Séville FC. 
Le Real Madrid se qualifie à la Supercoupe d'Espagne grâce au leur titre de champion lors de la saison 2006-2007 du championnat d'Espagne. 
Le Séville FC se qualifie, lui, à la Supercoupe d'Espagne à la suite de leur sacre de vainqueur de la Coupe d'Espagne 2006-2007.

Feuille de match

Match aller

Match retour

Liens externes 
 Supercoupe d'Espagne de football 2007 - Match retour sur Transfermarkt.fr
 Supercoupe d'Espagne de football 2007 - Match aller sur Football-lineups.com
 Supercoupe d'Espagne de football 2007 - Match retour sur Football-lineups.com

Notes et références 

2007
Football en 2007
Sport en Espagne en 2007
Face-à-face du Real Madrid
Sport en août 2007